El medaller dels Jocs Olímpics d'Estiu de 1996 presenta totes les medalles lliurades als esportistes guanyadors de les proves disputades en aquest esdeveniment, realitzat entre el 19 de juliol i el 4 d'agost de 1996 a la ciutat d'Atlanta (Estats Units).

Les medalles apareixen agrupades pels Comitès Olímpics Nacionals participants i s'ordenen de forma decreixent contant les medalles d'or obtingudes; en cas d'haver empat, s'ordena d'igual forma contant les medalles de plata i, en cas de mantenir-se la igualtat, es conten les medalles de bronze. Si dos equips tenen la mateixa quantitat de medalles d'or, plata i bronze, es llisten en la mateixa posició i s'ordenen alfabèticament.

Medaller

Enllaços externs 
  Medaller olímpic oficial

Medallers dels Jocs Olímpics d'Estiu
Jocs Olímpics d'Estiu de 1996